Чемпионат Уэльса по футболу 2004/2005 — 13-й сезон Валлийской премьер-лиги. Он начался 14 августа 2004 и закончился 29 апреля 2005 года. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Рил».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 2004 году
Спорт в Великобритании в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005